Human. :II: Nature. (стилизовано как HVMAN. :||: NATVRE., ) — девятый студийный и первый  финской симфоник-метал-группы Nightwish. Вышел 10 апреля 2020 года на лейбле Nuclear Blast. На первом диске содержит девять песен, а на втором — одну, разделённую на восемь частей. Вторая половина альбома выполнена в жанре инструментальной оркестровой музыки без элементов метала.

Запись альбома проходила с августа по октябрь 2019 года в финском лагере Röskö, студии Petrax и британском замке Тройкингтон. Сведением занимались Микко Кармила в студии Finnvox, а также Туомас Холопайнен и Теро Киннунен. Мастеринг был выполнен также в студии Finnvox, за него отвечал Мика Юссила.

Human. :II: Nature. стал первым студийным альбомом Nightwish с Каем Хахто в качестве постоянного участника группы.

Работа над альбомом 
По завершении работы над Endless Forms Most Beautiful, в особенности песней «The Greatest Show on Earth», Туомас Холопайнен в течение 18 месяцев не мог сочинять для Nightwish ничего нового, так как ощущал себя творчески полностью выжатым. Преодолеть это состояние ему помог проект Auri, который в 2017 году он основал совместно со своей женой Йоханной Куркелой и коллегой Троем Донокли, пока Nightwish были в отпуске после тура в поддержку Endless Forms Most Beautiful. Послушав финальную версию дебютного альбома, одноимённого проекту, Холопайнен испытал прилив вдохновения для создания новой музыки Nightwish. Песни для следующего альбома группы он начал сочинять в октябре 2017 года.

Холопайнен продолжал писать песни на протяжении всего 2018 года, включая период гастрольного тура Decades: World Tour, который был посвящен 20-летию Nightwish. К концу года он определился с названием будущего альбома и всех песен. Музыка к этому времени уже была преимущественно готова. В начале 2019 года продолжалась работа на текстами песен. Аранжировкой Холопайнен занимался до конца весны. В мае он сделал демо для презентации новых песен остальным участникам группы, после чего они должны были приступить непосредственно к записи альбома.

Летом 2019 года на официальном сайте Nightwish вышло заявление, в котором Юкка Невалайнен сообщил об окончательном уходе из Nightwish в качестве барабанщика. Замещавший его Кай Хахто стал постоянным участником коллектива и участвовал в работе над новым альбомом.

Запись альбома началась в августе 2019 года в летнем лагере Röskö, расположенном в родном для Холопайнена Китеэ. Некоторые этапы записи проходили в студии Petrax и британском замке Тройкингтон, весь процесс занял несколько месяцев и завершился в октябре 2019 года. Сведением альбома занимались Микко Кармила в студии Finnvox, в Хельсинки, Туомас Холопайнен и Теро Киннунен. Мастеринг был выполнен также в студии Finnvox, за него отвечал Мика Юссила.

Как и в случае с предыдущими альбомами Nightwish, при записи Human. :II: Nature. использовался оркестр, однако работа с ним отличалась от прошлого опыта. По словам Холопайнена, оркестр является неотъемлемой частью музыки группы, но, по его ощущениям, на их предыдущем альбоме он был использован по максимуму, и теперь музыканту хотелось поискать новый подход к этому аспекту музыки.

В октябре 2019 года был снят клип на песню «Noise». Съёмки прошли в Хельсинки. Клип рассказывает о зависимости людей от технологий. Режиссером выступил Стобе Харью, снявший для группы фильм «Imaginaerum». Премьера видео состоялась 7 февраля 2020 года — в день запуска предзаказа альбома.

6 марта 2020 года вышли сингл «Harvest» и видео с текстом песни.

11 марта группа выпустила клип «Ad Astra», созданный в партнёрстве с благотворительной организацией , которая занимается сохранением находящихся под угрозой исчезновения лесов.

Релиз 
Human. :II: Nature. — первый двойной студийный альбом Nightwish. На первом диске содержится девять песен, а на втором — одна продолжительная, разделённая на восемь частей. В январе 2020 года группа представила альбом прессе.  Предзаказ альбома открылся 7 февраля, а релиз состоялся 10 апреля 2020 года на лейбле Nuclear Blast.

Тур 

Мировой гастрольный тур Nightwish в поддержку Human. :II: Nature должен был начаться с четырёх концертов в Китае в апреле 2020 года, однако группа перенесла на более позднее время их и некоторые концерты в других странах из-за пандемии COVID-19.

Список композиций

Участники записи 
Nightwish
 Флор Янсен — вокал
 Марко Хиетала — бас-гитара, вокал
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Кай Хахто — ударные
 Трой Донокли — ирландская волынка, вокал
 Туомас Холопайнен — клавишные, сведение

Приглашённая певица
 Йоханна Куркела — речь в «Shoemaker»

Технический персонал
 Микко Кармила — сведение
 Теро Киннунен — сведение
 Мика Юссила — мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы Nightwish
Альбомы Nuclear Blast Records